José Moura ist der Name folgender Personen:

* José Alberto Moura CSS (* 1943), Erzbischof von Montes Claros
 José Vicente Moura (* 1937), portugiesischer Sportfunktionär